Citizen (über  aus , „Bürger“) steht für:

 Citizen (Band), US-amerikanische Band
 Citizen Watch, ein japanischer Uhren- und Uhrwerkehersteller
 Citizen Holdings, ein japanischer Hersteller im Bereich Mikrotechnologie (Uhren, elektronische Bauteile, elektronische Produkte, Industriemaschinen usw.)
 The Citizen, eine 1976 gegründete südafrikanische Zeitung aus Johannesburg

Citizen ist ferner Teil der Begriffe:

 Citizen Cam, eine im Stil des Dokumentarfilms entworfene isländische Satire
 Citizen Fish, eine Ska-Punk-Band
 Citizen FM, einen Hörfunksender in Gambia
 Citizen Cain, britische Rock-Band
 Citizen Kane, ein US-amerikanisches Filmdrama unter Regie von Orson Welles
 Citizen X, ein US-amerikanisches Filmdrama von Chris Gerolmo
 Citizens' Band Radio, CB-Funk bzw. Jedermannfunk
 Citizen (App), eine App zum Abhören von Polizeifunk (USA) 

Siehe auch:

 City
 Zivilist